Филадельфия Филлис в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 88 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 24
 Выигрышей: 10
 Поражений: 14
 Процент побед: 41.67
 Очков набрано: 93
 Очков пропущено: 122

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 15
 Поражений: 13
 Процент побед: 53.57
 Очков набрано: 141
 Очков пропущено: 126

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 15
 Поражений: 12
 Процент побед: 55.56
 Очков набрано: 135
 Очков пропущено: 135

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 15
 Поражений: 12
 Процент побед: 55.56
 Очков набрано: 128
 Очков пропущено: 117

Август 

 Игр: 27
 Выигрышей: 16
 Поражений: 11
 Процент побед: 59.26
 Очков набрано: 124
 Очков пропущено: 101

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 15
 Поражений: 12
 Процент побед: 55.56
 Очков набрано: 169
 Очков пропущено: 118

Октябрь 

 Игр: 2
 Выигрышей: 2
 Поражений: 0
 Процент побед: 100
 Очков набрано: 17
 Очков пропущено: 7

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Филадельфия Филлис
МЛБ в сезоне 2005